

Théâtre 

 Merely Mary Ann d'Israel Zangwill, créée à Broadway en 1903 ;

Cinéma 

 Merely Mary Ann, film muet américain réalisé par John G. Adolfi, sorti en 1916 ;
 Merely Mary Ann, film muet américain réalisé par Edward LeSaint, sorti en 1920 ;
 Merely Mary Ann, film américain réalisé par Henry King, sorti en 1931.